Boverisuchus est un genre fossile de crocodilien terrestre de la famille des . Il vivait durant le lutétien, étage de l'éocène moyen, en Europe et en Amérique du nord.

Caractéristiques 

L'histoire évolutive du genre Boverisuchus semble découler de la compétition entre prédateurs à cette période : si nombre de crocodiliens se disputaient les proies disponibles dans les zones humides, il y avait peu de grands prédateurs terrestres, les grands mammifères carnivores n'étant pas encore apparus. Boverisuchus représente une adaptation d'un crocodilien pour occuper cette niche écologique.

Aucun fossile ne permet d'établir la transition entre les ancêtres aquatiques des Boverisuchus vers leur forme terrestre. On considère qu'une analogie est fournie par le caïman de Schneider, un crocodilien (mais d'un autre genre, Paleosuchus) tendant lui aussi vers un mode de vie plus terrestre. La forme assez plate de ses dents, sa capacité à tenir la tête plus haute que la majorité des crocodiliens, la forme de son nez et de ses orbites représentent tous des parallèles avec l'évolution des Boverisuchus.

Boverisuchus était adapté à la course terrestre. Ses griffes avaient pris une forme de rapprochant de celle de sabots. Ses pattes étaient droites et hautes, et les pattes arrières plus développées que les pattes avant, ce qui suggère une capacité à la bipédie.

Il mesurait environ trois mètres de long.

Espèces 

En 1824, Georges Cuvier décrit le Crocodile des Marnières d'Argenton, sur la base de quelques fragments fossiles découverts dans l'Indre, dans le centre de la France. Il remarque la forme particulière des dents, assez aplatie, quand celles des crocodiles sont presque cylindriques, et présentant des serrations, ce qui suggère un comportement de prédation terrestre (espèce zyphodonte). Gray décrit, sur la base des schémas de Cuvier, l'espèce Crocodilus rollinati, transférée en 1853 par Gervais au nouveau genre Pristichampsus.

Boverisuchus vorax est décrit en 1925 sur la base de fossiles trouvés dans le Wyoming, tandis que Boverisuchus magnifrons est ajouté en 1938, à partir d'un fossile type découvert dans le gisement de fossiles du Geiseltal (Saxe-Anhalt, Allemagne). 

Néanmoins des auteurs récents estiment que tous ces fossiles doivent être attribués au même genre, et peut-être même à la même espèce. Les spécimens découverts en Amérique du nord ont un crâne de forme légèrement différente de ceux des spécimens allemands, mais cette différence n'est pas plus importante que les variations observées à l'intérieur d'une même espèce chez des crocodiliens actuels. En outre, le type étudié par Cuvier semble trop incomplet pour poser une définition. D'autres fossiles peuvent y être aussi rattachés, comme Planocrania datangensis (Li 1976), découvert dans le Guandong (Chine), qui a été relié à Pristichampsus en 1998, et peut être Crocodilus  bolcensis, découvert dans les Alpes italiennes et décrit en 1896. Si tous ces taxons sont synonymes, il s'agisait d'une espèce relativement cosmopolite.

Bibliographie

Articles

Liens externes

Notes et références

Références taxinimiques

Références 

Espèce de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Vertébré de l'Éocène
Taxon fossile décrit en 1938
Taxon fossile décrit par Oskar Kuhn